A Marinha dos Estados Unidos teve quatro navios chamados USS Colorado:

 : uma fragata que serviu de 1858 a 1876.
 : um cruzador blindado da Classe Pennsylvania que serviu de 1905 a 1927; renomeado para Pueblo em 1916.
 : um couraçado da Classe Colorado que serviu de 1923 a 1947.
 : um submarino de ataque da Classe Virginia em serviço desde 2018.